Kamionka steht für:

Orte in Polen:
 in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Kamionka (Biskupiec) (Steinhof, Kreis Sensburg/Ostpreußen)
 Kamionka (Iława) (Groß Steinersdorf, Kreis Rosenberg/Westpreußen)
 Kamionka (Kurzętnik) (Kamionken, 1942–45 Kemmen, Kreis Löbau (Neumark)/Westpreußen)
 Kamionka (Morąg) (Steinsdorf, Kreis Mohrungen/Ostpreußen)
 Kamionka (Nidzica) (Königlich Kamiontken, 1931–45 Steinau, Kreis Neidenburg/Ostpreußen)
 in der Woiwodschaft Großpolen:
 Kamionka (Chodzież)
 Kamionka (Kleczew)
 Kamionka (Lubasz)
 Kamionka (Szamotuły)
 Kamionka (Witkowo)
 Kamionka (Władysławów)
 in der Woiwodschaft Karpatenvorland:
 Kamionka (Krzeszów)
 Kamionka (Ostrów)
 in der Woiwodschaft Kleinpolen:
 Kamionka (Kozłów)
 in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Kamionka (Radomin)
 Kamionka (Śliwice)
 in der Woiwodschaft Lebus:
 Kamionka (Nowogród Bobrzański) (Steinborn, Kreis Freystadt/Schlesien)
 in der Woiwodschaft Łódź:
 Kamionka (Bolesławiec)
 Kamionka (Burzenin)
 Kamionka (Kobiele Wielkie)
 Kamionka (Pątnów)
 in der Woiwodschaft Lublin:
 Kamionka (Księżpol)
 Kamionka (Opole Lubelskie)
 Kamionka (Powiat Lubartowski), siehe Gmina Kamionka
 Kamionka (Siedliszcze)
 Kamionka (Stoczek Łukowski)
 in der Woiwodschaft Masowien:
 Kamionka (Borowie)
 Kamionka (Glinojeck)
 Kamionka (Jakubów)
 Kamionka (Latowicz)
 Kamionka (Mszczonów)
 Kamionka (Pacyna)
 Kamionka (Piaseczno)
 Kamionka (Prażmów)
 Kamionka (Radziejowice)
 Kamionka (Wiskitki)
 in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Kamionka (Mieroszów) (Steinau), Ortschaft im Schulzenamt Rybnica Leśna, Gemeinde Mieroszów
 in der Woiwodschaft Oppeln:
 Kamionka (Reinschdorf) (Kamionka, 1936–45 Steinbirn, Kreis Cosel/Schlesien)
 in der Woiwodschaft Podlachien:
 Kamionka (Jasionówka)
 Kamionka (Wiżajny)
 Kamionka (Zabłudów)
 in der Woiwodschaft Pommern:
 Kamionka (Chojnice, Jezioro Witoczno)
 Kamionka (Chojnice, Jezioro Zamarte) (Steinberg, Kreis Konitz/Westpreußen)
 Kamionka (Czersk) (Kamionka, 1942–45 Heidefließ, Kreis Konitz/Westpreußen)
 Kamionka (Kartuzy)
 Kamionka (Kwidzyn) (Königlich Kamiontken, 1928–38 Kamiontken, 1938–45 Lamprechtshof, Kreis Marienwerder/Westpreußen)
 Kamionka (Malbork) (Kaminke, Kreis Danzig/Westpreußen)
 Kamionka (Smętowo Graniczne) (Adlig Kamiontken, 1939–42 Steinau, 1942–45 Kamenau, Kreis Marienwerder/Westpreußen)
 Kamionka (Studzienice)
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Kamionka (Chociwel) (Glashagen, Kreis Saatzig/Pommern)
 Kamionka (Grzmiąca) (Steinburg, Kreis Neustettin/Pommern)
 Kamionka (Mieszkowice) (Steinbachsgrund, Kreis Königsberg (Neumark)/Brandenburg)

Orte in der Ukraine:
 in der Oblast Lwiw:
 Kamionka Strumiłowa, heutiger ukrainischer Name Kamjanka-Buska
 in der Oblast Wolyn
 Kamionka, heutiger ukrainischer Name Kamjanka (Schazk)

Sonstiges:
 Kamionka (Brda), Fluss in Polen